El término Bad Moon Rising puede referirse a:

 Bad Moon Rising, banda estadounidense
 Bad Moon Rising, álbum de Sonic Youth
 «Bad Moon Rising», canción de Creedence Clearwater Revival
 Bad Moon Rising, episodio de la serie de televisión Grimm